Quatre navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Indiana''' en référence à l'État de l'Indiana :
 L' est un cuirassé de la classe Indiana en service entre la fin du  et le début du .
 L'USS Indiana (BB-50) est un cuirassé dont la construction est annulée à la suite du Traité de Washington de 1922.
 L' est un cuirassé de classe South Dakota lancé en 1941 et désarmé en 1947.
 L' est un sous-marin de la  en service depuis 2018.

Indiana